Cappella di Santa Monica a Napoli
 Cappella di Santa Monica a Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Monica